Богоматерь Трокельская — католическая чудотворная икона. Находится в главном алтаре церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в агрогородке Трокели Вороновского района Гродненской области .

История 
По преданию, икона римской иконографии была нарисована в конце 16 века. По одной из легенд, икона, привезенная из Вильнюса в 1595 году, издавна прославилась многими чудесами. Неизвестный художник из Вильнюса создал прекрасный и благородный образ Богородицы с младенцем. По характеру изображений ее можно сравнить с иконой 1640 года виленского художника фламандского происхождения Пенса в Святой Липцы в Вармии (Польша). Во второй половине 17 в. (возможно, около 1664 г.) икона Божией Матери с Младенцем была дополнена изображением коленопреклоненного св. Казимир с четками в руках.
В 1994 году Гродненский рядовой Александр Кашкевич сделал церковь в Трокелях епархиальной санктуарий. Праздник чудотворной иконы празднуется в первое воскресенье июля   . Ежегодно в Трокеле проводятся паломничества.

5 июля 2009 года состоялось торжественное коронование иконы папскими венцами. Кардинал Казимир Свёнтак совершил акт коронации.

Описание 
Это один из самых высокохудожественных списков Богоматери Снежной в Беларуси. На иконе изображена Богоматерь с младенцем Иисусом на левой руке. Металлическое одеяние с коронами гармонирует с совершенным стилем живописи позднего Возрождения. Правой ладонью Мария прикрыла левую руку, которая держит Сына Божия. 3 с правой стороны от нее коленопреклоненный св. Казимир с четками в руках — покровитель земель Великого княжества Литовского. Образ Божией Матери был написан на отдельном полотне и приклеен к основному при первой реставрации иконы во второй половине XVII века. Вероятно, это было связано с канонизацией Казимира и изданием тогдашним папой Римским в 1664 году канонизационyой буллы  .

Литература 

 Каранацыя абраза маці божай Тракельскай 5 ліпеня 2009 г. ― Гродна, 2009. (1Н//177037(039))

Примечания

Ссылки 

 Епархиальный Святилище Божией Матери в Тракели
 История иконы Божией Матери Тракельской

Иконография Богоматери
Христианство в Белоруссии
Иконы Богоматери по алфавиту
Страницы с непроверенными переводами